Coll d'Art (el Pont de Suert): coll del Pont de Suert (Alta Ribagorça)
 Coll d'Art (Ogassa), coll entre els municipis d'Ogassa i Sant Joan de les Abadesses (Ripollès)